UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 12 февраля 2022 года в спортивном комплексе «Toyota Center» в городе Хьюстон, штат Техас, США.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением судей и защитил  титул чемпиона UFC в среднем весе. В соглавном бою Тай Туиваса победил Деррика Льюиса нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира был запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в среднем весе между действующим чемпионом Исраэлем Адесанья и бывшим чемпионом Робертом Уиттакером (#1 в рейтинге). Этот бой станет для Адесаньи 4-й защитой чемпионского титула после того, как в октябре 2019 года, будучи временным чемпионом UFC в среднем весе, он завоевал полноценный титул чемпиона как раз в бою против Уиттакера на UFC 243. В их первом бою Адесанья победил нокаутом во втором раунде.

Изменения карда турнира 
Бой между потенциальными претендентами на титул чемпиона UFC  в среднем весе Джаредом Каннонье и Дереком Брансоном изначально планировался к проведению на UFC 270. Однако, в последующем по нераскрытым причинам бой между ними был перенесён организаторами на этот турнир.

На турнире планировался бой в лёгком весе, в котором должны были встретиться Винс Пичел и Марк Мадсен. Однако по нераскрытым причинам этот бой был перенесён на UFC 273.

На турнире планировался бой в полусреднем весе, в котором должны были встретиться Орион Косси и дебютант Майк Матета по прозвищу "Кровавый алмаз". Однако, Косси снялся с поединка из-за травмы и его заменил Иеремия Уэллс.

На турнире должен был состоятся бой в наилегчайшей весовой категории между бывшим претендентом на чемпионский титул Алексом Пересом (#4 врейтинге) и Мэттом Шнеллом (#9 врейтинге). Это был уже пятый раз, когда организаторы пытались организовать бой между этими бойцами. В 2021 году этот поединок планировался на UFC 262, UFC on ESPN: Барбоза vs. Чикадзе, UFC Fight Night: Брансон vs. Тилл и UFC 269, но каждый раз бой срывался по разным причинам. На этот раз бой снова был отменён из-за проблем со взвешиванием у Переса. Несмотря на то, что Перес не уложился в допустимый лимит весовой категории всего на 2 фунта (менее 1 кг), Шнелл отказался проводить с ним бой, воспользовавшись правом не участвовать в поединке с провалившим взвешивание соперником.

На турнире планировался бой в полутяжёлом весе между Эдом Херманом и Максимом Гришиным. Однако в конце января Херман снялся с поединка по нераскрытым причинам и его заменил Уилльям Найт. На взвешивании Найт не уложился в лимиты полутяжёлого веса на 12 фунтов, установив тем самым рекорд UFC по проваленному взвешиванию. Несмотря на значительное превосходство соперника в весе, Гришин не отказался от боя с Найтом, однако поединок был переведён в тяжёлую весовую категорию и убран из предварительного карда.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

* Алекс Перес не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса на 2 фунта и его поединок с Мэттом Шнеллом был отменён (Шнелл отказался проводить бой);

** Уилльям Найт не смог уложиться в лимит полутяжёлого веса на 12 фунтов и заплатит 40% от своего гонорара в пользу соперника. Поединок с Максимом Гришиным пройдёт в рамках тяжёлой весовой категории.

Результаты турнира 
Из-за проваленного взвешивания участников двух поединков предварительного карда и отмены одного из этих боёв порядок проведения боёв на турнире был изменён.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы: 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дуглас Силва ди Андради vs. Сергей Морозов
 Выступление вечера: Тай Туиваса и Джаред Каннонье

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
14 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Роксанн Модаффери (бывший #12) покинула рейтинг женского наилегчайшего веса завершив карьеру в ММА.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC